Aleja Brzozowa w Częstochowie
 Aleja Brzozowa w Gdańsku
 Aleja brzozowa w Katowicach-Murckach